Laucha ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

Ortschaften:
 Laucha an der Unstrut, Stadt im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Laucha (Thüringen), Ortsteil der Gemeinde Hörsel, Landkreis Gotha, Thüringen
 Laucha (Löbau), Ortsteil von Löbau, Landkreis Görlitz, Sachsen

Fließgewässer:
 Laucha (Hörsel), linker Zufluss der Hörsel bei Mechterstädt, Landkreis Gotha, Thüringen
 Laucha (Saale), linker Zufluss der Saale bei Schkopau, Saalekreis, Sachsen-Anhalt

Laucha ist der Name von je einem Adels- und Herrengeschlecht, Thüringen:
 Laucha (Adelsgeschlecht) aus Laucha an der Unstrut, Burgenlandkreis
 Laucha (Herrengeschlecht) aus Laucha, Landkreis Gotha

Siehe auch:
 Flugplatz Laucha